Sfär kan avse:

Sfär – en klotformad kropps yta
Företagssfär – ett antal koncerner och enskilda företag som hänger samman genom att en ägare, eller en ägargrupp